Palmo steht für
 Palmo (Einheit), ein altes Längenmaß

Palmo ist der Name folgender Personen:
 Gelongma Lama Palmo, weibliche Choje Lama des tibetischen Buddhismus
 Tenzin Palmo (* 1943), britische buddhistische Nonne in der Kagyü-Tradition des tibetischen Buddhismus